Fala Mal de Mim é o EP de estreia da cantora e compositora brasileira Ludmilla, lançado no dia 29 de abril de 2014 em formato digital. Quase todas as faixas do EP são de composição da própria, menos a faixa Hoje (2014).

Lista de Faixas 

EP de 2014
Álbuns de Ludmilla
Álbuns lançados pela Warner Music Brasil